Сен-Жюстен — муниципалитет в Канаде, провинция Квебек
 Сен-Жюстен — коммуна во Франции, департамент Жер
 Сен-Жюстен — коммуна во Франции, департамент Ланды